Bixad, comune del distretto di Covasna
Bixad, comune del distretto di Satu Mare